Теннис на XXVI летних Олимпийских играх. Впервые для определения бронзовых призеров проводились матчи за 3-е место между проигравшими в полуфиналах.

Американцы выиграли 3 из 4 золотых медалей, только в мужском парном разряде победили австралийцы.

Медалисты

Страны 

Италия, Канада, Россия, Таиланд, Швейцария и Япония по одному разу попадали в ¼ финала (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Женщины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Одиночный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Парный разряд

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал 

США
Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Теннисные турниры в США